Göringer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Göringer (1856–1932), deutscher General der Infanterie
 Heinrich Göringer (1843–1926), deutscher Generalleutnant